Pocock puede referirse a las siguientes personas:

 Blair Pocock, jugador de cricket neozelandés.
 Cyrena Sue Pocock, contralto estadounidense.
 David Pocock (n.1988), jugador de rugby australiano.
  David Pocock, militar británico.
 Edward Innes Pocock, jugador de rugby escocés.
 George Pocock, almirante inglés del sigloXVIII.
 H. R. S. Pocock, empresario y escritor británico.
 J. G. A. Pocock (n.1924), historiador británico-neozelandés-estadounidense.
 Lena Margaret Pocock, actriz británica.
 Mary Agard Pocock (1886-1977), botánica y ficóloga sudafricana.
 Nancy Meek Pocock, activista canadiense.
 Nicholas Pocock, artista británico.
 Pat Pocock, jugador de cricket inglés.
 Philip Pocock, artista canadiense.
 Reginald Innes Pocock (1863-1947), zoólogo británico.
 Tom Pocock, historiador naval británico.
 William Wilmer Pocock, arquitecto británico.

Además, puede hacer referencia a:
 Pocock Rowing, fábrica estadounidense.